Der Name Pepping kommt vom gleichbedeutenden englischen Wort pippin und steht für
 Ernst Pepping (1901–1981), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 eine Gruppe von Apfelsorten, vor allem
 London Pepping, Newton- und Ribston Pepping
 Vollständige Liste siehe Pepping-Äpfel
 (11043) Pepping, ein 1989 in Tautenburg entdeckter Hauptgürtel-Asteroid.

Siehe auch: Peppin